El término Hermandad del Silencio puede hacer referencia a las siguientes cofradías y hermandades de Semana Santa:

 La Hermandad del Silencio de la ciudad de Almería.
 La Hermandad del Silencio de la ciudad de Écija.
 La Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Silencio de la ciudad de Jaén.
 La Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio de la ciudad de León.
 La Cofradía del Silencio de la ciudad de Madrid. 
 La Hermandad del Silencio de la ciudad de Orihuela.
 La Hermandad del Silencio de la ciudad de Salamanca.
 La Hermandad de El Silencio de la ciudad de Sevilla.